Příjmení Machotka nese více osobností:

 Karel Machotka (1881–1954) – farář Českobratrské církve evangelické v Plzni, zakladatel Korandova sboru
 Miroslav Machotka (* 1946) – český fotograf
 Otakar Machotka (1899–1970) – československý sociolog, politik a účastník protinacistického odboje za druhé světové války
 Pavel Machotka (1936–2019) – český psycholog umění působící v USA
 Marcela Machotková (1931–2021) – česká operní pěvkyně, členka souboru Opery Národního divadla